Дудинов — фамилия. Известные носители:

 Дудинов, Владимир Николаевич (1938—2016) — советский и украинский астроном, один из пионеров спекл-интерферометрии.
 Дудинов, Олимпий Аврамиевич (1896—1955) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, член-корреспондент АН Киргизской ССР.